DKW Sonderklasse bezeichnet zwei Automodelle der Marke DKW:
 DKW 4=8, Pkw mit Hinterradantrieb, die in den Jahren 1932 bis 1940 in Berlin-Spandau gebaut wurden
 DKW F 91, Pkw mit Frontantrieb, die in den Jahren 1953 bis 1957 in Düsseldorf gebaut wurden